Yermentau kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Gory Yereymentau, bergskedja, 
 Yereymentau, ort, Aqmola, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar